Илья Кузьмин:
 Кузьмин, Илья Викторович (род. 1972) — российский оперный и камерный певец (баритон), ведущий солист.
 Кузьмин, Илья Дмитриевич (1907—1944) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.